«Stoked» — канадский мультсериал в жанре комедии положений. Мультфильм создан Дженнифер Пертш (Jennifer Pertsch) и Томом Мак Гиллисом (Tom McGillis) для телеканала Teletoon. Сюжет об одном лете подростков сёрферов. Премьера состоялась 25 июня 2009 года.

Сюжет 
Подростки Эмма, Риф и Фин, на лето устраиваются работать в отель Surfer`s Paradise Ridgemount Resort, чтобы целое лето заниматься сёрфингом. В отеле Эмма, Риф и Фин присоединяются к местным жителям Брозефу, Ло и Джонни. Работа мечты - оказалась ужасной: безвкусная униформа, унизительные задания, отвратительный дом для персонала и никакого уважения. Но зато у них есть возможность в свободное время заниматься серфингом.

Главные герои 
Риф Новый тренер по серфингу курорта Sunset Beach. Всю жизнь он мечтал поступить в Sunset Beach, и, наконец, сделал это. Прозвище Риф, происходит от серфинг поездки в Австралию, где он уничтожил и "съел коралл". Его настоящее имя - Лесли, и он не гордится этим именем.

Фин Девушка серфенгистка. Первоначально Фин должна была стать новым тренером по серфингу на  Sunset Beach, но вместо этого стала горничной.

Эмма Она из Калгари, и до приезда в Sunset Beach она никогда не занимался серфингом. Эмма заинтересовалась серфингом, как только она увидела как занимаются серфингом её старшие братья. На курорте, она работает официанткой в столовой. Она имеет приятный и спокойный характер, ладит с людьми, но иногда довольно наивна.

Брозеф Местный серфингист, с мудростью, которая не замечена на первый взгляд, и видна лишь близким друзьям. Когда он замечает, что Эмме грустно из-за её ужасного первого дня, он учит её, как заняться серфингом.

Лорен Дочь владельца курорта. Раньше Ло была "испорченной принцессой", но после серьёзных проблем с полицией и прессой, папа назначает ей наказание: найти работу на курорте, а также выгоняет её из пентхауса, и запрещает использовать свою кредитную карту. Лишившись роскоши, она должна провести лето в работе и жить в доме для персонала.

Джонни Работает на стойке регистрации в отеле. Он дружит с ребятами даже помогает Эмме сохранить её работу, исправляя её оценки. Он работал на курорте летом прошлого года, так что многое знает.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультфильма

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2009 года
Мультсериалы Канады
Мультсериалы-ситкомы
Мультсериалы о спорте
Фильмы о сёрфинге